Brumme ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Brumme (* 1962), deutscher Schriftsteller und Essayist
 Hella Brumme (* 1946), deutsche Gartenbauingenieurin und Direktorin des Europa-Rosariums
 Hendrik Brumme (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Jenny Brumme (* 1958), deutsche Romanistin, Sprach- und Literaturwissenschaftlerin
 Johannes Brumme (1909–1967), deutscher Pädagoge, antifaschistischer Widerstandskämpfer, ehemaliger KZ-Häftling, Schulreformer und Hochschullehrer

 Lucas Brumme (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Max Alfred Brumme (1891–1967), deutscher Bildhauer